

Astronomia 
 2737 Kotka – asteroide della fascia principale
 Cratere Kotka – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Finlandia
 Kotka – città nella regione del Kymenlaakso

Altro 
 Kotka Eagles – squadra di football americano di Kotka
 VL Kotka – bombardiere e ricognitore finlandese